Discipline Global Mobile, Amerikaans onafhankelijk platenlabel
DGM (band), Italiaanse progressieve powermetal band die is opgericht in 1994